Атле́тико (, «атлетический») — название ряда футбольных клубов португало- и испаноязычных стран; также часть полного названия клубов, как правило, не употребляющееся, например, «Осасуна» ().
 «Альянса Атлетико» (Перу)
 «Атлетико Балеарес» (Испания)
 «Атлетико Букараманга» (Колумбия)
 «Атлетико Венесуэла» (Венесуэла)
 «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия)
 «Атлетико Леванте» (Испания)
 «Атлетико Мадрид» (Испания)
 «Атлетико Мадрид B» (Испания)
  (Экваториальная Гвинея)
 «Атлетико Малагеньо» (Испания)
 «Атлетико Марбелья» (Испания)
 «Атлетико Марсель» (Франция)
 «Атлетико Минейро» (Бразилия)
 «Атлетико Оттава» (Канада)
 «Атлетико Насьональ» (Колумбия)
 «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
 «Атлетико Сармьенто» (Аргентина)
 «Атлетико Сеаренсе» (Бразилия)
  (Перу)
 «Атлетико Уила» (Колумбия)
 «Атлетико Хуниор» (Колумбия)
  (Перу)
 «Атлетико Эль-Вихья» (Венесуэла)
 «Севилья Атлетико» (Испания)
 «Атлетико» (Кали, Колумбия)
 «Атлетико» (или «Атлетику»; Лиссабон, Португалия)
 «Атлетико» (Рим, Италия; существовал в 2004—2011 годах)
 «Атлетико де Колката» (Калькутта, Индия; с 2017 года — АТК)
 «Лас-Пальмас Атлетико» (Испания)
 «Пари 13 Атлетико» (Франция)

 «Атлетику»
 Атлетику Авиасан (Луанда, Ангола; также известен как «Атлетику де Луанда»)
 Атлетику Петролеуш Луанда (или «Петру Атлетику»; Луанда, Ангола)

См. также